Франкенштайн:

 Франкенштайн — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Франкенштайн — коммуна в Германии, в земле Саксония.
  (Франкенштейн) — за́мок, в честь которого Мэри Шелли назвала персонажа, расположенный к югу от города Дармштадт, Германия.
 Франкенштайн — немецкое название города Зомбковице-Слёнске в современной Польше.

См. также